Ventosa ist der Name folgender Orte:

 Ventosa (Candamo) in Spanien
 Ventosa (Galicien) in Spanien

 Ventosa (La Rioja), eine Gemeinde in der autonomen Gemeinschaft La Rioja, Spanien

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Ventosa (Alenquer), Gemeinde im Concelho de Alenquer
 Ventosa (Torres Vedras), Gemeinde im Concelho de Torres Vedras
 Ventosa (Vieira do Minho), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vieira do Minho
 Ventosa (Vouzela)
 Ventosa do Bairro

in den Vereinigten Staaten:
 Ventosa (Nevada)
 Ventosa (Virginia)

Ventosa ist die Bezeichnung für:
 einen Schröpfkopf